Петко Огнянов Янкулов е български резбар от XIX век, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Петко Огнянов е роден в дебърското село Гари, Западна Македония. Произхожда от резбарския и строителен род Огнянови. Баща му Огнян и дядо му Янкул са строители и резбари. Самият Петър Огнянов е добър резбар. Учи при баща си, а по-късно и при видния майстор Петър Филипов, с когото работи. По-късно работи самостоятелно.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Гари
Български дърворезбари